Kampot (ville) une ville du Cambodge
 Kampot (province) une province du Cambodge
 Kampot (district) un district du Cambodge